Georg Brandt (wojskowy)
 Georg Brandt (chemik)